Salvador Correia de Sá, o Velho, governador do Rio de Janeiro
 Salvador Correia de Sá e Benevides Velasco da Câmara, visconde de Asseca

 

Desambiguação